Mechanicsburg (Illinois)
 Mechanicsburg (Ohio)
 Mechanicsburg (Pennsilvània)